Алекса́ндр Дени́ Абе́ль де Пюжо́ль, именуемый просто Абель де Пюжо́ль (, 1785 год, Валансьен — 29 сентября 1861 год, Париж) — французский живописец исторического жанра.

Биография 
Абель де Пюжоль родился во Франции в городе Валансьен в семье барона де Пюжоль (Baron de la Grave et de Pujol). Учился живописи в Академии Валансьена, затем в Париже в Школе изящных искусств в мастерской Давида, основным положениям которого оставался верен до конца. Первым учителем Абеля в Академии является Жак-Франсуа, который оказал значительное влияние на художественные способности юноши.

В 1811 году ему была присуждена Римская премия — известная в то время во Франции награда в области искусства. После этого его отец, изначально негативно относившийся к увлечению сына живописью, разрешил ему подписываться подлинным именем.

Многие парижские церкви, Версальская картинная галерея, городские музеи в Валансьене, Ренне и Лилле имели в своих коллекциях его работы.

К главным произведениям Александра Пюжоля принадлежат фрески в часовне св. Роха в церкви Сен-Сюльпис, голькели зала парижской биржи, стенная и плафонная живопись лестничной отделки в Лувре, уничтоженная в 1856 году, 22 картины в галерее Дианы в Фонтенбло.

Ученики 
 Александр-Габриэль Декан
 Гюстав Ашиль Гийоме

Источники

Примечания

Ссылки 
 Страница художника на проекте Artfrance.ru 

Художники Франции XIX века
Художники-неоклассики
Художники-портретисты Франции
Исторические художники Франции
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Римская премия художникам